Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Roberto Álvarez e Mariano Delfino che hanno battuto in finale Francisco Cabello e Francisco Costa 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Christian Kordasz /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Daniele Bracciali /  Federico Luzzi (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2002